Porfirio Segundo Oropeza es un político venezolano nacido el 11 de noviembre de 1962 en Valle de la Pascua, estado Guárico. Ha sido impulsor de la legislación comunitaria, la acción colectiva y la participación activa del pueblo organizado en los Consejos Comunales como forma de resolver los problemas de las diferentes comunidades.

Además, participó activamente junto al entonces coronel Jesús Cardona Morado, el ex capellán de Miraflores Carlos González, el capitán Jesús Salazar, Nicolás Maduro, Oswaldo Vera y un gran grupo de revolucionarios, quienes desde el palacio de Miraflores crearon las estrategias que permitieron poner fin al fallido golpe de Estado en Venezuela de 2002.

Actualmente se desempeña como líder del movimiento campesino social Indomables de Guárico y es candidato por el partido PSOEV para optar a la Gobernación del estado Guárico en las elecciones regionales del 16 de diciembre de 2012 con planes de gobierno elaborados por el Proyecto Guárico Socialista y el Sistema Guariqueño de Gestión Social, de los cuales es líder y fundador.

Carrera política 
En 2008 fue candidato a la gobernación en las elecciones internas del partido político PSUV por el estado Guárico.

En 2010 fue candidato a diputado de la Asamblea legislativa Nacional por el circuito 3 en las elecciones internas del partido político PSUV por el estado Guárico.

Actualmente es candidato por el partido PSOEV para optar a la Gobernación del estado Guárico para las elecciones regionales del 16 de diciembre de 2012

Lucha y liderazgo social en Guárico

Conformación de comunas 

Fue conformador regional e impulsor de la conformación de comunas en los 15 municipios del Estado Guárico, designado por la Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, de las cuales logró el registro legal de 9 comunas en todo el Estado.

Ha sido Coordinador Regional en la conformación de 374 Concejos comunales en los municipios Tucupido, Las Mercedes, Zaraza, San José de Guaribe, Altagracia de Orituco y Leonardo Infante.

Así mismo fue Coordinador Regional en la Asesoría de conformación de 126 Concejos Comunales en los municipios José Félix Ribas y el Socorro.

Misiones Bolivarianas y Gran Polo Patriótico 

Ha sido Promotor de jornadas de mercal, talleres de los derechos humanos con entes de dicha institución y Fiscalía pública. Talleres de inducción y formación contra el maltrato de la mujer,  encuentros con voceros y voceras del poder popular, concejos comunales y miembros del PSUV, activistas y patrulleros de diferentes parroquias, al objeto de mantener activa la acción política de la Revolución Venezolana y llevar las misiones Bolivarianas por todo el estado Guárico.

Además, Desde su inicio en 2003 fue Colaborador incondicional en la Misión Robinson, durante ocho meses en el municipio el Socorro. Así mismo fue coordinador Regional en la Gran Misión Vivienda Venezuela en el estado Guárico.

También fue designado Coordinador Regional de logística, propaganda y medios de comunicación para la conformación del Gran Polo Patriótico en el estado Guárico en el cual realizó el desdoblaje ordenado por el presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías; según Oropeza, Dicha información y reporte fue entregada al diputado y vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela PSUV El 19 de diciembre de 2011.

Movimiento Agrario Jirajara 

Desde 2010 Porfirio Oropeza, con apoyo de Jorge Carpio del Movimiento Agrario Frente Jirajara, han llevado a cabo diferentes labores sociales en las 39 parroquias del estado Guárico, con la finalidad de ayudar a quienes lo necesiten, esto en sintonía con el mensaje que predica el presidente Hugo Chávez, en cuanto al trabajo con el pueblo Venezolano. Han visitado varios Consejos comunales de la entidad, llevándoles a los más humildes alimentos, en aras de aliviar las necesidades de las familias de los sectores populares. Además han realizado mejoras, como la conformación de la Calle 9 de la urbanización El Palmar, cuyas vías no eran óptimas para el tránsito. También han aportado, para que las personas en graves estado de salud, se realicen los análisis pertinentes.

Apoyo al proceso Revolucionario de Hugo Chávez 

En 2012 realizó un recorrido por todo el estado Guárico realizando la concientización a todos los motorizados del estado explicándoles las cinco (5) líneas estratégicas del Segundo Plan Socialista de la Nación propuesto por el entonces candidato a la presidencia y actual presidente, Comandante Hugo Chávez, y a su vez las líneas nacionales de este proyecto.

Ha convocado encuentros a nivel regional con voceros y voceras del poder popular al objeto de mantener activa la acción política del Jefe de estado y revisar listas del programa 1x10, el impuso a las comunas y el empoderamiento del pueblo, además de discutir las 5 líneas estratégicas propuestas por el líder de la revolución Hugo Chávez y la importancia de la continuidad revolucionaria así como también los logros de la revolución, entre ellos las misiones, mercal pdval y otros, también ha tocado temas de importancia para las comunidades como es el tema de las aguas blancas y aguas servidas, los ranchos por casa, entre otros.

El Proyecto Guárico socialista y el Sistema Guariqueño de gestión social 
En 2012 lanzó a través de su portal web la plataforma tecnológica del Sistema Guariqueño de Gestión Social, el cual funciona como primer motor del Proyecto Guárico Socialista, donde los ciudadanos pueden registrarse de manera cibernética para plantear sus necesidades, lo cual permite gestionar los problemas de las comunidades de la región. Entre las atenciones del proyecto destaca el reparto de alimentos y medicinas a sectores necesitados, reparto de útiles escolares, gestión de viviendas y empleo, Asfaltado de calles y gestión de materiales para la construcción, todo esto en concordancia con los planes y misiones Bolivarianas Nacionales. Para ello disponen de un equipo de trabajo conjuntamente con el Poder Popular y diferentes Frentes sociales, distribuidos a lo largo de las 39 parroquias del Estado Guárico.

Candidatura a Gobernador y manifiesto Indomables de Guárico 
El viernes 12 de octubre de 2012, inscribió su candidatura a la gobernación del estado Guárico, por el Partido Socialista Organizado en Venezuela (PSOEV) respaldado por el Frente Revolucionario Indomables del Guárico, frentes de trabajadores agrarios, y distintas organizaciones sociales del Poder Popular, con planes de gobierno elaborados por el Proyecto Guárico Socialista y según las necesidades de las comunidades planteadas en el Sistema Guariqueño de Gestión Social.

Asimismo, en su página web publicó lo que está titulado como el manifiesto Indomables de Guárico, donde cita "Si estás de acuerdo en que nuestro Comandante Chávez se vuelva a equivocar en Guárico, no compartas este mensaje. Si estás de acuerdo con las imposiciones guarda silencio".

El documento agrega que "si amas a tu estado y quieres que la Revolución llegue a Guárico, ¡Únete a la cruzada por Guárico al lado de nuestro Comandante Chávez, al lado del pueblo y tus hermanos! Cabalga con Porfirio Oropeza por los 15 municipios de nuestro Guárico, a llevar Revolución a todas las puertas, para crear un pensamiento crítico en cada persona, un ideal y amor en cada ciudadano, un Chávez en cada uno de nosotros".

Muchos comentarios pueden leerse en el perfil público en las redes sociales de Porfirio Oropeza, algunos de ellos a favor, otros en contra de esta candidatura, entre esos mensajes llaman a Oropeza irreverente, por no acatar a las órdenes del presidente de Venezuela y del PSUV, Hugo Chávez Frías, quien designó a Rodríguez Chacín como candidato por esta tolda política a la gobernación de esta entidad llanera. Quienes concuerdan con la candidatura de Oropeza citan a Hugo Chávez: "Quiero convertirme en el gran corrector de la comarca, pero llamo a todos a ser correctores, necesitamos corregir muchas cosas". y alegan que la candidatura de Ramón Rodríguez Chacín es ilegal porque no cumple con los requisitos exigidos por ley para ser candidato a esa magistratura, ya que, no es oriundo del estado y no tiene los cuatro (4) años mínimos exigidos por la Ley, viviendo en esa región.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial de Porfirio Oropeza.

Socialistas de Venezuela
Guariqueños
Políticos de Venezuela
Políticos de la Venezuela contemporánea